Деманж — французская фамилия. Известные носители:
 Деманж, Жан Франсуа (1789-?) — французский и российский филолог-ориенталист.
 Деманж, Жан Франсуа (каскадёр) — французский каскадёр и киноактёр.
 Деманж, Поль (1901—1983) — французский киноактёр.
 Деманж, Поль (политик) (1906—1970) — премьер-министр Монако.
 Деманж, Янн — кинорежиссёр (Великобритания)